Howl (album), een album van de Amerikaanse band Black Rebel Motorcycle Club
 Howl (band), een Noorse band
 Howl (gedicht), een destijds omstreden gedicht van Allen Ginsberg, gepubliceerd in 1956
 Howl (2010), een Amerikaanse biografische film over Allen Ginsberg uit 2010, geschreven en geregisseerd door Rob Epstein, Jeffrey Friedman
 Howl (2015), een Britse horrorfilm uit 2015, geregisseerd door Paul Hyett
 Howl (2021), een Amerikaanse film uit 2021 
 Chlöe Howl, een Brits zangeres
 Howl Island, een eiland in Canada
 Howl Howl Gaff Gaff, een album van de Zweedse band Shout Out Louds
 Lupine Howl, een Britse band